Avenida Nicolás de Piérola puede referirse a:
 Avenida Nicolás de Piérola o avenida de la Colmena, avenida de la ciudad de Lima, Perú.
 Avenida Nicolás de Piérola, avenida de la ciudad de Trujillo, Perú.